Die Abkürzung XDA bezeichnet:
 eine Smartphone-Serie der HTC Corporation
 die Website XDA Developers

Abkürzung